Haigh – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Haigh (West Yorkshire) – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)